Чота — перуанский топоним. Может означать:

 Чота — город.
  — провинция в регионе Кахамарка.
  — район.
 Территориальная прелатура Чота — территориальная прелатура Католической церкви.